

Codici 
 KUR – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Kuran O Munjan (Afghanistan)
 kur – codice ISO 639-2 alpha-3 della lingua curda
 KUR – codice ISO 3166-2:AZ del Kurdamir (Azerbaigian)

Geografia 
 Kur – fiume della Russia

Mitologia 
 Kur – oltretomba della mitologia sumera

Sport 
 KUR – freestyle del dressage